Municipio de Bartlett puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bartlett (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.
 Municipio de Bartlett (condado de Todd, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Todd.
 Municipio de Bartlett (condado de Shannon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Shannon.